Воя́мпольский — щитовой вулкан, расположенный на севере Камчатки. Состоит из двух щитов: Воямпольский и Какчана. Щит Воямпольский самый высокий, а реки щита Какчана расположены вблизи вулкана. Высота — 1225 м .

См. также 
 Список вулканов России

Примечания

Ссылки 
 

Вулканы Камчатского края
Щитовые вулканы